Die Astana Open 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Oktober 2022 in Astana stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In diesem Jahr fand das Turnier aufgrund der Absage des normalerweise in dieser Woche gespielten Turniers der ATP-Tour-500-Kategorie in Peking als Turnier dieser höheren Kategorie statt.
In derselben Woche fanden in Tokio die Rakuten Japan Open Tennis Championships statt, die wie die Astana Open zur Kategorie ATP Tour 500 zählten.

Die Titelverteidiger waren im Einzel Kwon Soon-woo und im Doppel Santiago González und Andrés Molteni.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.900.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.054.825 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Tour 2022
Tennisturnier in Astana